Большой Гок:

 Большой Гок — река в России, протекает в Ставропольском крае, Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Калмыкия
 Большой Гок — сельский населённый пункт в Городовиковском районе Калмыкии